Andreas Kuffner peut faire référence à :
 Andreas Kuffner (1918-1945), un militaire allemand de la Seconde Guerre mondiale ;
 Andreas Kuffner (né en 1987), un rameur allemand.